Human nature signifie nature humaine en anglais.

Cinéma et télévision
 Human Nature est un film franco-américain réalisé par Michel Gondry en 2001.
 Human Nature est un film canadien réalisé par Vince D'Amato en 2004.
 Human Nature est le titre en langue anglaise d'un épisode de Doctor Who qui a été diffusé en France sous le titre "La Famille de sang"

Musique

Groupe 

 Human Nature est un groupe australien de musique pop fondé en 1989.

Albums 

 Human Nature est un album du groupe America sorti en 1998 ;
 Human Nature est un album de Miles Davis sorti en 1985 ;
 Human. :II: Nature. (stylisé HVMAN. :||: NATVRE.) est un album de Nightwish sorti en 2020.

Chansons 

 Human Nature est une chanson de Michael Jackson présente sur l'album Thriller sorti en 1982 ;
 Human Nature est une chanson de Madonna présente sur l'album Bedtime Stories sorti en 1994.

Homonymie de titre